Contea di Lonoke – contea dello stato americano dell'Arkansas
Lonoke – città capoluogo dell'omonima contea